Cette page liste les  du département français de l'Aisne au .

Historique 
Au , les communes de Bazoches-sur-Vesles et Saint-Thibaut se sont regroupées pour former la commune nouvelle de Bazoches-et-Saint-Thibaut. Le nombre de communes du département passe alors de 800 à 799.

Au , les communes de Berzy-le-Sec et Noyant-et-Aconin se sont regroupées pour former la commune nouvelle de Bernoy-le-Château. Le nombre de communes du département passe alors de 799 à 798.

Liste des communes 
Le tableau suivant donne la liste des communes, en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2020.

Caractéristiques communales du département

Superficie 
Alors que l'Aisne admet une superficie de  kilomètres carrés, la taille moyenne d’une commune est de  et la médiane de .

Population 

Au , l'Aisne compte  habitants, ce qui fait en moyenne une population de  habitants, par commune, avec une population médiane à .

Densité 

Au , l'Aisne compte  habitants par kilomètre carré, ce qui fait une densité médiane à  habitants par kilomètre carré.

Voir aussi

Articles connexes 
Listes des communes de France
Liste des anciennes communes de l'Aisne
Liste des cantons de l'Aisne
Liste des intercommunalités de l'Aisne

Notes et références

Notes

Références 

Aisne
Communes